Gandhāra – antico regno ripartito fra gli attuali Afghanistan e Pakistan
 Gandhāra – corrente artistica indiana sviluppatasi nell'omonima zona geografica